Yun Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yunyang, Shiyan, tidigare härad, nu stadsdistrikt, Hubei-provinsen 
 Yun, Lincang, härad , Yunnan-provinsen 

Robotskapade Kinaförgreningar